В Военно-воздушных силах США существовало две 9-х воздушных армии:

 9-я воздушная армия (США, 1942)
 9-я воздушная армия (США, 2009)

История переименований 
 9-я воздушная армия (США, 1942) существовала с 1942 по 1983 гг. Принимала участие во Второй мировой войне.
 9-я воздушная армия (США, 2009) создана в 2009 году.